Law & Order, de originele politieserie.
Law & Order: Special Victims Unit
Law & Order: Criminal Intent
Law & Order: UK
Law & Order: Los Angeles
Law & Order: Trial by Jury
Law & Order: Crime & Punishment
Law & Order: Dead on the Money, de eerste in een serie van computer spellen
Law and Order (album), een album van Lindsey Buckingham.
Law and Order (film), film in 1932